Карл Висс (; род. 9 апреля 1912 года в Клингнау, Швейцария — ум. 6 декабря 2009 года в Люцерне, Швейцария) — швейцарский шоссейный велогонщик, выступавший с 1937 по 1943 год.

Достижения 

 1937
1-й Тур Северо-Западной Швейцарии
 1939
3-й Тур дю Лак Леман 
 1941
10-й Тур Швейцарии
 1942
8-й Тур Швейцарии

Ссылки 
 Висс, Карл на FirstCycling
 
 
 

Велогонщики Швейцарии